Сен-Клод () — многозначный термин французского происхождения.

 Сен-Клод — французский округ в регионе Франш-Конте, в департаменте Юра.

Название коммун во Франции 
 Сен-Клод — в заморском департаменте Гваделупа.
 Сен-Клод — в департаменте Юра.